The Last Temptation ("l'ultima tentazione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Fumetto 
 L'ultima tentazione (The last temptation) – fumetto di Neil Gaiman del 1994

Musica 
 The Last Temptation – album di Alice Cooper del 1994
 The Last Temptation – album di Ja Rule del 2002